Waga Ciężka – polski program dokumentalny, emitowany na TVN Turbo. Cykl zrealizowany został przez dom produkcyjny TV Working Studio. Producentem programu jest Jakub Sebastian Bałdyga.

Opis serii 
W każdym odcinku trzy różne ekipy bohaterów mierzą  się z problemami wielkich maszyn.  Program przedstawia kierowców z firmy wyspecjalizowanej w przewozie ładunków wielkogabarytowych, którzy przemierzają setki kilometrów z najcięższymi transportami, pokazując proces załadunku, trasę i finał skomplikowanej logistycznie operacji. W międzyczasie mechanicy w warsztacie będą zmagać się z naprawami ciągników siodłowych, nietypowych samochodów ciężarowych i pojazdów roboczych.

Linki zewnętrzne 
Program na stronie producenta wykonawczego 

Program na wp.pl

Program na stronie TVN Turbo

Przypisy 

Polskie programy telewizyjne